

Sciences et techniques 
En sciences les références à Rankine concernent le physicien William Rankine :
 le cycle de Rankine est un cycle thermodynamique endoréversible ;
 Un  est une figure formée quand une source de fluide débouche au sein d'un écoulement potentiel ;
 l'échelle Rankine est une échelle de température ;
 la machine à cycle organique de Rankine est une machine thermodynamique produisant de l'électricité à partir de chaleur en utilisant un cycle de Rankine, mettant en œuvre un composé organique comme fluide de travail ;
 les relations de Rankine-Hugoniot expriment la discontinuité de diverses quantités au travers d'une onde de choc ou d'une ligne de glissement dans un gaz.

Patronyme 

 Claudia Rankine (1963-), une universitaire et poétesse américaine 
 
 William Rankine (1820-1872), un ingénieur et physicien écossais